648 км, 648-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 
 648 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная  железная дорога (Воронежская область). Код 598817
 648 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 070018
 648 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Саратовская область). Код 607486
 648 км — другое название остановочного пункта / пассажирской платформы  649 км, Восточно-Сибирская железная дорога (Иркутская область). Код 926850